Mangghystau (,  Mangistau) bezeichnet:

 kasachische Bezeichnung für die Halbinsel Mangischlak
 Mangghystau (Gebirge), ein Gebirge auf der Halbinsel Mangischlak
 Mangghystau (Ort), ein Ort in Kasachstan
 Mangghystau (Gebiet), ein Gebiet in Kasachstan
 Audany Mangghystau, ein Bezirk im Gebiet Mangghystau in Kasachstan